Технікум — радянський навчальний заклад, для підготовки фахівців із середньою спеціальною освітою.

Залізниця 
 Технікум — роз'їзд Луганської дирекції Донецької залізниці.
 Технікум — зупинний пункт Херсонської дирекції Одеської залізниці.
 Технікум — зупинний пункт Кримської дирекції Придніпровської залізниці.